Eliteserien 1994/95 steht für:

 Eliteserien (Dänemark) 1994/95, Saison der höchsten dänischen Eishockeyspielklasse
 Eliteserien (Norwegen) 1994/95, Saison der höchsten norwegischen Eishockeyspielklasse

Siehe auch:
 Elitserien 1994/95